Defying the Law – film western del 1922 diretto da Robert J. Horner
Defying the Law – film del 1924 diretto da Bertram Bracken
Defying the Law – film del 1935 diretto da Robert J. Horner